Rue de la Gaîté peut désigner :
 Rue de la Gaîté (Le Perreux-sur-Marne), rue au Perreux-sur-Marne
 Rue de la Gaîté, rue à Lyon
 Rue de la Gaîté, rue à Paris
 Rue de la gaité, émission de télévision française de variétés créée en 1960.